Viktor Viktorovics Rjasko (; Munkács, 1992. november 27. –) ukrán utánpótlás válogatott labdarúgó, az FK Bukovina Csernyivci középpályása. Öccse, Mihajlo Viktorovics Rjasko és édesapja, Viktor Ivanovics Rjasko is labdarúgó.

Források 
Viktor Rjasko adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1992-ben született személyek
Munkácsiak
Ukrán labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Hoverla labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek